Тодоричи — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Тодоричи — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Тодоричи — село в общине Требине Республики Сербской.
 Тодоричи — село в общине Шипово Республики Сербской.